Roblek/Robljek je priimek več znanih Slovencev:
 Aleksander Roblek (1848—1884), frančiškan, rimskokatoliški duhovnik in slikar  
Edo Roblek (1932—2008), kulturnoprosvetni delavec in šahist
Franc Roblek (1865—1935), hmeljar, politik in gospodarstvenik
 Hugo Roblek (1871—1920), farmacevt, planinec in javni delavec, po njem je poimenovan Roblekov dom na Begunjščici, prav tako znan kot "Roblek"
 Jože Roblek, jezuit, teolog (filozof)
 Ljudmila Roblek (1853—1937), narodna delavka in publicistka
 Vinko Robljek (1912—1988), rudarski strokovnjak

Glej tudi 
 priimki Robnik, Rob, Robar, Robič, Robežnik, Robida

Zunanje povezave 
 

Slovenski priimki